Джек и Джилл
 «Джек и Джилл» — американский телесериал 1999—2001 годов.
 «Джек и Джилл» — фильм Денниса Дугана 2011 года.
 «Джек и Джилл» — фильм Чака Винсента 1979 года.